|-
| 82401 - || || 13 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82402 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82403 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82404 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82405 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82406 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82407 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82408 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82409 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82410 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82411 - || || 13 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82412 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82413 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82414 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82415 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82416 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82417 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82418 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82419 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82420 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82421 - || || 9 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82422 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82423 - || || 13 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82424 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82425 - || || 15 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82426 - || || 12 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82427 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82428 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82429 - || || 14 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82430 - || || 14 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82431 - || 2001 OF || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82432 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82433 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82434 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82435 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82436 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82437 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82438 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82439 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82440 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82441 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82442 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82443 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82444 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82445 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82446 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82447 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82448 - || || 20 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82449 - || || 20 de juliol, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 82450 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82451 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82452 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82453 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82454 - || || 21 de juliol, 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 82455 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82456 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82457 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82458 - || || 20 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82459 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82460 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82461 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82462 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82463 - || || 21 de juliol, 2001 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| 82464 - || || 21 de juliol, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 82465 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82466 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82467 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82468 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82469 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82470 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82471 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82472 - || || 19 de juliol, 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| 82473 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82474 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82475 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82476 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82477 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82478 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82479 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82480 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82481 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82482 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82483 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82484 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82485 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82486 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82487 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82488 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82489 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82490 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82491 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82492 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82493 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82494 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82495 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82496 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82497 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82498 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82499 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82500 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2